Nikon peut désigner : 

 Nikon, fabricant japonais d'appareils photographiques et d'optiques
 Nikon Capture, logiciel de photographie RAW développé par Nikon pour traiter ses fichiers NEF
 Nikon de la Montagne Noire, moine orthodoxe et auteur byzantin.
 Nikita Nikon (1605-1681), patriarche de Moscou
 Saint Nikon de Radonège (1352-1426) successeur de Serge de Radonège à la Laure de la Trinité Saint-Serge
 Saint Nikon d'Optina (1888-1931), moine orthodoxe russe.